Antonio García Bellido (Madrid, 1936), biòleg especialitzat en la investigació sobre la genètica del desenvolupament i la diferenciació cel·lular 
 Antonio García i Cervera (1681 - 1753), metge, botànic i professor universitari valencià
 Antonio García Duarte (Antequera, 1919), sindicalista espanyol 
 Antonio García Cubas (Ciutat de Mèxic, 1832 - 1912), geògraf i historiador 
 Antonio García García (Múrcia, 1908 - Barcelona 1931), futbolista
 Antonio García Miralles (Alacant, 1942), advocat i polític 
 Antonio José García Muñoz (Linares, 1974), futbolista andalús que juga de defensa 
 Antonio García Peris (València, 1841 - 1918), fotògraf 
 Antonio García Quejido (Madrid, 1856 -1927), polític i sindicalista espanyol 
 Antonio García Trevijano (Granada, 1927), polític i pensador republicà 
 José Antonio García Alonso (Vigo, 1963), futbolista gallec que ocupava la posició de porter 
 José Antonio García Andrade (La Corunya, 1977), futbolista gallec que juga de defensa 
 José Antonio García Calvo (1975, Madrid), futbolista espanyol que jugava de defensa 
 José Antonio García Rabasco (Oriola, 1986), futbolista valencià 
 Juan Antonio García Díez (Madrid, 1940 - 1998), polític espanyol 
 Luis Antonio García Navarro (Xiva, la Foia de Bunyol, 1941 - Madrid, 2001), director d'orquestra 
 Marco Antonio García Ruiz (Dos Hermanas, 1978), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista